Fontenois peut désigner :
Fontenois-lès-Montbozon dans le département de la Haute-Saône
Fontenois-la-Ville dans le département de la Haute-Saône